Det jyske mesterskab i fodbold 1922-23 var den 25. udgave af turneringen om det jyske mesterskab i fodbold for herrer organiseret af Jydsk Boldspil-Union. AGF vandt turneringen for sjette gang. Vinderen af turneringen kvalificerede sig til Landsfodboldturneringen 1922-23.

Jydsk Boldspil-Union ændrede denne sæson den bedste række til kun at bestå af seks hold, der spillede mod hinanden ude og hjemme.  De kvalificerede hold til JBUs Mesterskabsrække var kredsvinderne fra sæsonen 1921-22. Nr. seks spillede kvalifikation til næste sæson mod vinderen af JBUs A-række.. AGF førte turneringen fra start til slut og vandt mesterskabet med to kampe igen.

JBUs Mesterskabsrække

Kvalifikation til Mesterrækken 
De ni kredsvindere i JBUs A-række mødtes i et slutspil. Vinderen spillede mod nr. seks fra JBUs Mesterskabsrække om en plads i Mesterskabsrækken 1923-24.

1. runde
Kolding B - AGF II 5 - 1.
Kredssemifinaler
Frederikshavn IK - Randers Freja 3- 2
Viborg FF - Nykøbing Mors IF 3 - 2
Kolding B - Sønderborg BK 2 - 0
Esbjerg B 98 - Ringkøbing IF 3 - 1
Kredsfinaler
Viborg FF - Frederikshavn IK 4 - 3
Kolding B - Esbjerg B 98 3 - 1
Finale
Viborg FF - Kolding B 2 - 0. Spillet i Horsens.
Oprykningskamp
Skive IK - Viborg FF 1 - 2. Spillet i Aarhus.

Viborg rykkede op i Mesterskabsrækken 1923-24.

Slutspil

Kilder

Øvrige kilder 
 
 Johannes Gandil (1939): Dansk fodbold, Sportsbladets forlag.

Se også 
 Danmarksmesterskabet
 Provinsmesterskabsturneringen

Fodboldturneringer i Danmark